Меса дел Кабаљо има више значења:

 Меса дел Кабаљо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Кабаљо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику